Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2014 v tenisu za mešane dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Sania Mirza in Bruno Soares sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

Rezultati
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

Spodnji del

Mešane dvojice
2014